Rivela puede referirse a:
 Rivela (Abegondo), aldea española de la parroquia de Vizoño, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Rivela (La Estrada), parroquia del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.